Dingley ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Dingley (1885–1966), US-amerikanischer Rennfahrer
 Joan Dingley (1916–2008), neuseeländische Biologin
 Nelson Dingley (1832–1899), US-amerikanischer Politiker
 Oliver Dingley (* 1992), britischer Wasserspringer